Комптън може да се отнася за:

 Артър Холи Комптън, американски физик, носител на Нобелова награда
 Комптън (гама-обсерватория)
 Комптън (Бъркшър), село в Бъркшър, Англия
 Комптън (Илинойс), село в щата Илинойс, САЩ
 Комптън (Калифорния), град в щата Калифорния, САЩ